Haché peut désigner :

Alimentation 
 Une certaine présentation de la viande (après utilisation d'un hachoir), voir bœuf haché et steak haché ;

Patronymes 

 Alain Haché (1970-), physicien canadien ;
 Gérard Haché (1925-2017), homme politique canadien ;
 Louis Haché (1924-2020), écrivain canadien ;
 Roland Haché (1947-2020), homme politique canadien;
 Emma Haché (1979-), une écrivaine canadienne.

Voir aussi 

Patronyme canadien